Улица Э́жу ( — Ежиная) — название улиц в городах Латвии:

 Улица Эжу — улица в Риге.
 Улица Эжу — улица в Юрмале.